Osoby o nazwisku Aldrich:
 Robert Aldrich – amerykański reżyser i producent filmowy
Miejscowości w USA:
 Aldrich – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Aldrich – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Aldrich (ang. Aldrich Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena